Bobobo-bo Bo-bobo Dassutsu! Hajike Royale es un videojuego de acción desarrollado y publicado por Hudson Soft para Nintendo GameCube. El juego fue realizado únicamente en Japón y llegó al mercado japonés el 17 de marzo de 2005.

Personajes jugables 
 Bobobo-bo Bo-bobo
 Beauty
 Don Patch
 Gasser
 Tokoro Tennosuke
 Softon
 J
 Giga
 Hanpen/General Lee Fishcake

Otros personajes de batalla 
 Dengaku Man
 Combat Blues/Major Minor
 Lambada
 Geha the Gale
 Jeda the Wind God
 Ukijin TOKIO/ Not Nice Cream
 Green Tea Rice Soup Alien/ Mean Green Soup Alien
 Dark Yasha
 Halekulani

Jefes 
 L
 Jail (fusión de "L" y "J", maestro del "Black Chain Shinken")

Enlaces externos 
 Web del juego en Hudson Soft (en japonés)

Bobobo
Videojuegos de acción
Videojuegos humorísticos
Videojuegos de Hudson Soft
Videojuegos para GameCube
Videojuegos de 2005
Videojuegos basados en anime y manga